Фруде Уркедаль (; род. 14 мая 1993, Осло) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2016).

Чемпион Норвегии 2012 и 2014 гг.

В составе национальной сборной участник 3-х олимпиад (2010—2012, 2014 — за 2-ю сборную) и 20-го командного чемпионата Европы в Рейкьявике.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Норвегии